Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Borie, d'après le secrétaire à la Marine des États-Unis Adolph E. Borie :
 l', un destroyer de classe Clemson lancé en 1919 et sabordé en 1943 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1944 et transféré à l'Argentine en 1972.

Voir aussi 
 

Borie